Калп — місто в Іспанії, в Автономній області Валенсія
 Калп (кальпа) — допоміжна частина Вед, одна з шести веданг, основною темою якої є ритуалознавство.